Otto van Oostenrijk (1301-1339) (1301-1339), bijgenaamd Otto de Vrolijke
Otto Frans van Oostenrijk (1865-1906), vader van keizer Karel I van Oostenrijk
Otto van Habsburg-Lotharingen (1912-2011), zoon van keizer Karel I van Oostenrijk